Vingt-Sept-Octobre ou XXVII-Octobre ou 27-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
27 octobre,  de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Édifice 

Lycée du 27-Octobre à Ndjili, district de Tshangu, province de Kinshasa en République démocratique du Congo.

Odonyme 
Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 
Les événements rappelés par cette date sont notamment :
en République démocratique du Congo: le  : Possiblement le  du changement de nom du pays, qui devient le Zaïre en 1971, sur décision du président Mobutu.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 
D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, 27 de Octubre ou Veintisiete de Octubre
 Mexique : événement non connu
 Calle 27 de Octubre, à Minatitlán, État de Colima.

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des sites et édifices

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
27